2 miejscowości w Polsce: 
 Rudzisko – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Szczerców 
 Rudzisko – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Fałków